Трохес има више значења:

 Трохес (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трохес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трохес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трохес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трохес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику